Il y a eu deux élections partielles québécoises en 2009.
 Lélection partielle québécoise de juin 2009 concernait les circonscriptions de Marguerite-Bourgeoys et Rivière-du-Loup.
 Lélection partielle québécoise de septembre 2009 concernait la circonscription de Rousseau.

2009
2009 au Québec
Quebec
39e législature du Québec
Politique en juin 2009
Politique en septembre 2009